— город в Японии, находящийся в префектуре Токио.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Токио региона Канто. С ним граничат города Хатиодзи, Тама, Иокогама, Кавасаки, Сагамихара, Ямато.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается Zelkova serrata, цветком — шалфей сверкающий, птицей — обыкновенный зимородок.

Экономика 

В Матида расположены торговые центры и универмаги «Токю Хендс», «109» и «Одакю».

Транспорт 
 Кокудо 16

Известные жители 
 Сатоси Тадзири — создатель серии игр, аниме и манги «Покемон»; на основе города Матида им был создан городок Паллет-Таун в регионе Канто, где разворачивались события Pokémon Red and Blue.
 Мэгуми Тоёгути — японская сэйю.
 Сюко Аояма — японская теннисистка.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Токио